Vicente Ramos puede referirse a:

Vicente Ramos Cecilio (1947), exjugador de baloncesto español;
Vicente Ramos Fernández (1930), historietista español; o
Vicente Ramos Pérez (1919–2011), filólogo y político español.